Соревнования по хоккею на траве на летних Азиатских играх 2010 проходили с 13 по 25 ноября 2010 года в городе Гуанчжоу (Китай) на стадионе «Aoti Hockey Field» среди мужских и женских команд. В турнире приняло участие 10 мужских и 7 женских команд.

В мужском турнире победителем в 8-й раз в своей истории стала сборная Пакистана, победившая в финале сборную Малайзии со счётом 2:0. Бронзовые медали завоевала сборная Индии, победившая в матче за 3-е место сборную Южной Кореи со счётом 1:0.

В женском турнире победителем во 3-й раз в своей истории стала сборная Китая, победившая в финале сборную Южной Кореи со счётом 5:4 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 0:0). Бронзовые медали завоевала сборная Японии, победившая в матче за 3-е место сборную Индии со счётом 1:0 в овертайме.

Медалисты

Квалификация на турнир 
Шесть лучших мужских команд Азии (Южная Корея, Индия, Пакистан, Япония, Китай и Малайзия) получили квалификацию на турнир напрямую. Для заполнения оставшихся двух мест с 7 по 16 мая 2010 был проведён квалификационный турнир в городе Дакка (Бангладеш). Квалифицированы были сборные Омана и Сингапура, занявшие 1-е и 2-е места. Позднее были добавлены ещё 2 команды — занявшие на квалификационном турнире 3-е и 4-е места сборные Гонконга и Бангладеш.

Женский квалификационный турнир был проведён с 21 по 29 мая 2006 в Бангкоке (Таиланд). Были квалифицированы занявшие первые три места сборные Казахстана, Тайваня и Таиланда, но позднее сборная Тайваня отказалась от участия в соревнованиях на Азиатских играх.

Мужчины

Женщины

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC+08:00

Мужчины

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в полуфиналы
  Проходят в плей-офф за 5—8 места

Группа B 

  Проходят в полуфиналы
  Проходят в плей-офф за 5—8 места

Плей-офф

За 9-10 место

За 5-8 место

За 1-4 место

Итоговая таблица

Женщины

Групповой этап 

  Проходят в финал
  Проходят в плей-офф за 3—4 места
  Проходят в плей-офф за 5—6 места

 Уже после окончания игр в группе три игрока сборной Казахстана — Анастасия Щербакова, Алеся Пётух и Юлия Михейчик — были уличены в том, что ранее, в апреле 2010 они участвовали в играх за сборную Белоруссии в квалификационном турнире к чемпионату мира 2010, прошедшем в Казани (Россия). В качестве наказания для сборной Казахстана результат всех её матчей в группе был установлен как проигрыш со счётом 0:5 (кроме матча со сборной Южной Кореи, где был оставлен проигрыш сборной Казахстана со счётом 3:10, так как разница забитых и пропущенных голов в этой игре была больше 5 голов), сборная дисквалифицирована, а эти три спортсменки были отстранены от участия во всех соревнованиях, проводящихся под эгидой Международной федерации хоккея на траве.

Плей-офф

За 5-6 места

За 3-4 места

За 1-2 места

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница о хоккее на траве официального сайта Игр
 Medal Tally | Asian Games | Indian Olympic Association
 16th Asian Games | Pakistan Sports Board
 Страница о мужском турнире на сайте todor66.com
 Страница о женском турнире на сайте todor66.com

2010
Хоккей на траве
2010 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Китае
Ноябрь 2010 года